František Josef Kinský z Vchynic a Tetova může být

 František Josef Kinský (1726–1752), 2. kníže Kinský
 František Josef Kinský (1739–1805), rakouský vojenský velitel
 František Josef Kinský (polní podmaršál) (1768–1843), rakouský vojenský velitel, otec Berthy von Suttnerové
 František Josef Kinský (1879–1975), mluvčí delegace české šlechty, která v roce 1938 Edvardu Benešovi přednesla Prohlášení příslušníků starých českých rodů vyjadřující podporu celistvosti republiky

Další osobnosti s příjmením Kinský:
 Kinský

Související články 
 Kinští z Vchynic a Tetova – český šlechtický rod, původně se psali Vchynští